Laxárvatn steht für: 
 Laxárvatn (Laxá á Ásum), einen See in Island südlich von Blönduós
 Laxárvatn (Laxá í Nesjum), einen See in Island auf der Halbinsel Skagi nördlich von Blönduós
 Laxárvatn (Laxárdalsheiði), einen See in Island nahe der Laxárdalsheiði zwischen Hvamms- und Hrútafjörður